Ту́ргау (; ; ; ) — немецкоязычный кантон на северо-востоке Швейцарии. Административный центр — город Фрауэнфельд. Население — 282909 человек (данные на 31 декабря 2020).

География 
Площадь: 990,9 км² (12-е место среди кантонов Швейцарии).
Население: 282'909  человек (2020 г.).
Высшая точка: г.  (996 м).

История 

Именем Тургау обозначалась первоначально довольно обширная область, простиравшаяся от Фирвальдштетского озера до озера Боденского и от реки Рейсс до Рейна. В IX веке Тургау становится ландграфством и из него выделяются Цюрихгау, позднее Ури, Швиц, Цуг, Аппенцель и Санкт-Галлен. В 1264 году Тургау отошёл к Габсбургам. В 1460 году был захвачен Швейцарией и являлся общим владением кантонов управлявшимся ландфогтом.

Кантон стал частью швейцарской конфедерации в 1803 году.

В 1841 году была достроена большая гавань в Романсхорне, и этот город стал крупнейшим пунктом товарооборота в регионе, сменив в этом качестве городок Утвиль. Утвиль известен как поселок художников и поэтов.

Административное деление 

После первого января 2011 года кантон делится на 5 округов:
 Фрауэнфельд
 Кройцлинген
 Вайнфельден
 Мюнхвилен
 Арбон

Экономика 
Промышленность — пищевая, химическая, текстильная, механическая, обувная.

Художественные ремесла:
 сельское хозяйство — фрукты, овощи, виноград.
 скотоводство — свиноводство, разведение крупного рогатого скота.
 сфера услуг — туризм. 
 сфера услуг — аренда/продажа яхт и катеров (у Боденского озера)

Достопримечательности 
См. Список достопримечательностей национального значения в Тургау
 Фрауэнфельд (Старый город, церковь Св. Николая, ратуша XVI века, Бернерхаус, Исторический музей);
 Иттинген;
 Церковь в Нуссбауме;
 Замок Зонненберга;
 Вайнфельден;
 Замок Хагенвиль;
 Арененберг;
 Боденское озеро.

Известные жители и уроженцы 
 Ноткер Немецкий (950—1022) — бенедиктинский монах, филолог и музыкант.
 Керн, Иоганн Конрад (1808—1888) — швейцарский политический деятель, юрист и дипломат.
 Карл Гу́став Юнг (1875—1961) — психиатр, основоположник одного из направлений глубинной психологии.

Герб и геральдика кантона 
Герб (также флаг) кантона Тургау изображает двух жёлтых (геральдически выражаясь: золотых), бегущих львов на диагонально разделенном белом (геральдически выражаясь: серебряном) и зеленом поле. Львы взяты из герба ландграфства Тургау, который, в свою очередь, основан на гербе графов Кибург. При создании герба белый цвет был выбран как цвет доброты и чести, зелёный - как цвет свободы.

Официальное описание герба: "Серебряный и зелёные цвета разделены диагонально, обе стороны имеют по одному красноязычному (имеется ввиду цвет их языков) золотому льву".

Оригинальное описание герба (нем.): "Schräg geteilt von Silber und Grün mit zwei rotgezungten gezierten goldenen Löwen".

Флаг кантона официально имеет квадратную форму.

Примечания

Ссылки 
 Official Site
 Official Statistics
 

Тургау